Cenolia är ett släkte av sjöliljor. Cenolia ingår i familjen Comasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstjärnor
Cenolia